Норная саламандра () — вид хвостатых амфибий семейства . Единственный представитель рода Phaeognathus. Видовое латинское название дано в честь американского биолога Leslie Raymond Hubricht (1908—2005).

Общая длина составляет 25—26 см. Голова вытянута, шириной не превосходит туловище. Глаза большие, навыкате. Туловище крепкое, почти стройное с 11—13 реберными бороздками. Хвост немного сжат с боков, на конце сужается. Конечности сильные, особенно задние, с 4 не совсем развитыми пальцами. Окраска варьирует от серого до бурого, иногда с чёрным или красным оттенком.

Селится в норах, которые расположены на склонах сырых, холодных ущелий. Эта саламандра ведёт роющий образ жизни. Иногда выглядывает на поверхность ночью или в дождь. Питается улитками, многоножками, насекомыми и их личинками, пауками, клещами.

Половая зрелость наступает в 4—6 лет. Спаривание и размножение происходит с ранней весны до сентября. Самки откладывают яйца в своей норе. Личиночная стадия развития отсутствует. В кладке около 15 яиц диаметром 7 мм.

Распространена в юго-центральной части штата Алабама (США) — между реками Алабама и Конека. Является официальным символом этого штата.

Примечания

Литература 
 Dodd, C.K., Jr. 1989. Status of the Red Hills Salamander is Reassessed. Endangered Species Technical Bulletin 14(1-2):10-11.
 French, T.W. 1976. Report on the Status and Future of the Red Hills Salamander, Phaeognathus hubrichti. Rep. to U.S. Fish and Wildlife Service, Jackson, MS. 9pp + maps.

Животные, описанные в 1961 году
Безлёгочные саламандры
Земноводные Северной Америки
Эндемики США
Таксоны животных
Монотипические роды земноводных